Lors de la saison 2006-2007, le Standard de Liège évolue en Jupiler League et participe au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions avant d'être reversé en Coupe de l'UEFA. Le club liégeois participe également à la Coupe de Belgique de football et est battu en finale par le FC Bruges.

Effectif et statistiques de la saison

Équipements

Les résultats

Ligue des champions

Coupe UEFA

Championnat

Coupe de Belgique

Notes et références 

Saison du Standard de Liège
Liège Standard
Standard
Standard